Азнефть — может означать:

 Трест «Азнефть» — нефтедобывающий трест, в 1920-е годы.
 Азнефть — Государственное объединение азербайджанской нефтяной промышленности, в Азербайджанской ССР.
 Производственное объединение «Азнефть» — Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (с 1992 года)